Hildegard Angel
 Hildegard de Bingen
 Hildegard Knef
 898 Hildegard
 Hildegard Behrens

Desambiguação